Contrada bezeichnet den italienischen Ort

 Contrada in der Provinz Avellino

zudem bezeichnet er

 die 17 Ortsteile (Mehrzahl Contrade bzw. dt. Contraden) des historischen Ortskerns von Siena (siehe Palio di Siena)
 Ortsteile anderer historischer Ortskerne in Italien, wie zum Beispiel in Urbino (Marken) oder mehreren Orten in der Toskana
 Kirchengemeinden von Venedig, siehe Contrada (Venedig)
 die Ortsteile im historischen Zentrum der Stadt San Marino
 Ortsteile (Frazioni) bzw. Fraktionen in Süditalien